Sehnsucht () имеет следующие значения:
 Sehnsucht, или Томление духа, — теологическая и философская концепция, появившаяся на свет в Германии в эпоху Романтизма.

В музыке
 Sehnsucht — альбом группы Rammstein 1997 года, а также одноимённая песня.
  — альбом проекта Schiller 2008 года.
 Sehnsucht — альбом группы Lacrimosa 2009 года.
 «Sehnsucht» — песня группы Einstürzende Neubauten с альбома Kollaps.
 «Sehnsucht» — песня Эллен Аллиен с альбома .

В кино
 «» () — немецкий фильм режиссёра Фридриха Вильгельма Мурнау, вышедший в 1921 году.
 «» () — немецкий фильм режиссёра Юргена Брауэра, вышедший в 1990 году.
 «» () — немецкий фильм режиссёра , вышедший в 2006 году.